Игри за напреднали е седмият студиен албум на певицата Анелия. Издаден е от Пайнер на 20 декември 2011 година и включва 12 песни. Общо шест от песни в албума са клипирани. Съдържа хитовете ѝ „Така ме кефиш“ и „Проба-грешка“.

Песни

Клипове

ТВ Версии

Промоция на албума 
На 20 декември, 2011 г. представя песните от албума в столичния нощен клуб Night Flight.

Музикални успехи и награди

Музикални изяви

Участия в концерти 
 9 години телевизия „Планета“ – изп. „Четири секунди“ и „Раздялата“
 Награди на телевизия „Планета“ за 2010 г. – изп. „Раздялата“ и „Четири секунди“
 Награди на списание „Нов фолк“ за 2010 г. – изп. „Така ме кефиш“
 10 години телевизия „Планета“ – изп. „Така ме кефиш“, „Проба-грешка (ремикс)“ и „Само мене нямаш“
 Награди на телевизия „Планета“ за 2011 г. – изп. „Сложно-невъзможно“ и „Проба-грешка (ремикс)“
 Награди на списание „Нов фолк“ за 2011 г. – изп. „Проба-грешка (ремикс)“

Източници 

Албуми на Анелия
Музикални албуми от 2011 година
Попфолк албуми